La Coupe du Grand Chelem est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier I, se dispute à Munich du  au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Faits marquants 
Dans cette épreuve organisée par la Fédération internationale de tennis (et reconnue par la WTA), sont réunies les huit joueuses ayant obtenu les meilleurs résultats dans les tournois du Grand Chelem en 1999.

Serena Williams s'impose en finale face à sa sœur aînée Venus. Les deux joueuses ont, en demi-finale, respectivement éliminé Lindsay Davenport et Martina Hingis.

La Coupe du Grand Chelem ne sera pas reconduite l'année suivante.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe du Grand Chelem
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Grand Chelem
Tennis en Allemagne en 1999
Tennis en septembre 1999
Tennis en octobre 1999